Piet peut faire référence à :
 Piet, langage de programmation exotique créé par David Morgan-Mar.
 Fernand Piet (1869-1942), peintre français.
 Gabber Piet, chanteur néerlandais de la scène gabber.
 Geoffrey Piet, acteur français.
 Pierre-François-Jacques Piet (1752-?), homme politique français.
 Piet Oudolf (1944-) un paysagiste néerlandais.